Eliteserien 2022 – 78. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. 
Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym, które w okresie od 2 kwietnia 2022 do 13 listopada 2022 rozegrały 30 kolejek meczów.
Sezon zakończyły baraże o miejsce w następnym sezonie w Eliteserien.
Mistrzostwo broniła drużyna Bodø/Glimt.
Mistrzem zostało Molde dla którego był to 5. tytuł w historii.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2022 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej.
Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy UEFA.
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraże o Eliteserien 
Sandefjord wygrał 5-2 z Kongsvinger finał baraży o miejsce w Eliteserien na sezon 2023, rozegrany między czterema drużynami OBOS-ligaen i jedną z Eliteserien.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy 

2022 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2022 w Norwegii